Lipki ist ein polnischer und russischer (Липки) Ortsname:

in Polen:
 Lipki (Poddębice) im Powiat Poddębice, Woiwodschaft Łódź
 Lipki (Skabimierz) im Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln (Linden, Kreis Brieg/Schlesien)
 Lipki (Czersk) im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern (1942–1945 Lippken, Kreis Konitz/Westpreußen)
 Lipki (Malbork) im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern (Lindenwald, Kreis Marienburg/Ostpreußen)
 Lipki (Polanów) im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern (Klein Linde, Kreis Schlawe/Pommern)
 Lipki (Pyrzyce) im Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern (Löllhöfel, Kreis Pyritz/Pommern)

 in Russland:
 Lipki, Stadt im Rajon Kirejewsk, Oblast Tula
 Lipki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Lenkimmen, 1938–1946 Uhlenhorst, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Lipki (Slawsk) im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Wittken, Kreis Niederung/Ostpreußen) [nicht mehr existent]